Filippo Fontana (Bolonia, 1 de mayo de 1744 - Madrid, 18 de agosto de 1800) fue un arquitecto de origen italiano que trabajó en España a las órdenes de Carlos III y Carlos IV.

Biografía 
Por Marcos Antonio de Orellana conocemos que estudió cuatro años en la Escuela de Carlo Francesco Dotti  de su ciudad natal, posteriormente fue alumno ocho años del arquitecto y escenógrafo Antonio Galli da Bibbiena; grabó láminas y abrió de aguafuerte tal como: todas las láminas de la tercera edición del Direzioni A´ Giovani Studenti nel Disegno dell'Architettura Civile, Nell' Accademia Clementina Dell'Instituto delle Scienze, obra de Ferdinando Galli Bibbiena, publicado en Bologna, etamperia de Lelio dalla Volpe , 1764. A la edad de 23 años se trasladó a España, pero no pudiendo ejercer la Arquitectura por no estar agregado a Academia alguna, se dedicó a pintar en perspectiva.
Tras el verano de 1768 pasó a Valencia, diseñando un teatro con todo su aparato escénico, que instaló en la sala principal del palacio del Duque de Gandía –actual sede de las Cortes Valencianas–  donde se representaron óperas cómicas –los empresarios que se hicieron cargo de los espectáculos durante la temporada 1768/69 fueron el boloñés Luigi Marescalchi  y el catalán Francisco Creus –, tras un silencio documental, se cerró en agosto de 1774. En 1770 realiza las arquitecturas fingidas del gran mural del presbiterio y portadas de los pies y sacristía de la iglesia del Temple de Valencia con motivos  palladianos de evidente clasicismo, y se dedica a decorar fachadas palaciegas, como la de la casona valenciana de la familia Escoto; suyo es el primer proyecto de construcción del Teatro Principal de Valencia.

Solicita ayuda al Duque de Alba, Fernando de Silva y Toledo para ser admitido en la Academia de San Fernando, apoyado por el arquitecto Ventura Rodríguez en carta fechada en Madrid, el 3 de septiembre de 1775, mas solo consigue ser admitido en la Academia de San Carlos el 17 de septiembre de 1775.
Alrededor de 1787 regresa a la Villa y Corte, donde  en 1792 se le encarga la realización de la tercera Ermita de San Antonio en el paseo de la Florida, donde poco tiempo después Francisco de Goya decoraría.

Referencias 

Nacidos en Bolonia
Fontana
Fontana
Arquitectura de Madrid
Arquitectura de Valencia
Escenógrafos de Italia
Fallecidos en Madrid